Pinheiro Machado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pinheiro Machado (ort), Rio Grande do Sul, 
 Pinheiro Machado (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar